Mischtschenko (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Mischtschenko (* 1983), ukrainische Leichtathletin 
 Iwan Stepanowitsch Mischtschenko (* 1961), sowjetischer Radrennfahrer
 Jewgeni Frolowitsch Mischtschenko (1922–2010), russischer Mathematiker
 Pawel Iwanowitsch Mischtschenko (1853–1918), russischer General
 Pawel Iwanowitsch Mischtschenko (Botaniker) (1869–1938), russisch-sowjetischer Pflanzenkundler